Патрик Эмека Нвадике (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Сириус».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за «Ландскруну». Взрослую карьеру начал в третьем дивизионе в клубе «Вормо», где за два года принял участие в 16 играх и забил два мяча. В марте 2019 года вернулся в «Ландскруну», заключив с клубом двухлетний контракт. Дебютировал в его составе 8 июня в матче очередного тура в первом шведском дивизионе с «Юнгшиле», выйдя на поле в середине первого тайма. Также в течение года провёл пять матчей за фарм-клуб — «Преспа Бирлик».

16 декабря 2020 года подписал контракт с «Сириусом», выступающим в Алльсвенскане. Первую игру за клуб провёл 20 февраля 2021 года в рамках группового этапа кубка страны с «Лёдде», заменив в перерыве Джейми Роше. 8 мая дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Хаммарбю», появившись на поле на 86-й минуте вместо Адама Столя.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Сириус»